Serpula ornata är en ringmaskart som beskrevs av Sowerby 1820-25. Serpula ornata ingår i släktet Serpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
ornata